Лос Охитос има више значења:

 Лос Охитос (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Охитос (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Охитос (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Охитос (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Охитос (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Охитос (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Охитос (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Охитос (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Охитос (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Охитос (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Охитос (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Охитос (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Охитос (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Охитос (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Охитос (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Охитос, Ел Јаки (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Охитос (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Охитос (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Охитос (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Охитос (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Охитос (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Охитос, Ла Тинахита (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Охитос (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику